Персоналії
 Панетій Родоський — давньогрецький філософ
 Панетій Леонтінський — тиран давньогрецької колонії Леонтіни